Ана Угарска (око 1260 - 1281) је била угарска принцеза, ћерка Стефана V, и супруга будућег византијског цара Андроника II Палеолога.

Биографија

Породица 

Ана је била ћерка угарског краља Стефана V и Елизабете Куманке. Припадала је династији Арпад. Отац јој је носио титулу младог краља, савладара свога оца Беле IV, а потом је и сам понео титулу краља. Марија је имала три сестре и два брата: Каталину (која се 1268. године удала за Стефана Драгутина Немањића, српског (1276—1282) и сремског (1282—1316) краља), Марију (која се 1270. године удала за Карла II Анжујског (1285—1309) и тако постала родоначелница будуће угарске владајуће династије Анжујаца), Јелисавету (удату за Стефана Милутина (1282—1321), брата и наследника краља Драгутина), Ладислава IV (угарског краља 1272-1290) и Андрију, славонског херцега (1268—1278).

Брак 
По Георгију Пахимеру, Ана и Андроник су имали двоје деце:
 Михаила IX Палеолога
 Константина Палеолога, деспот.

Ана је умрла пре него што је њен муж постао византијски цар 1282. године. Сваки Палеолог који је владао Византијом до пада под Турке 1453. године потиче из овог брака.

Породично стабло

Референце

Литература 
 
 

Рођени 1260.
Умрли 1281.
Византијске царице
Арпадовци
Палеолози